Death Pact International
 dpi
 inhalator suchego proszku